Marcus Plínio Diniz Paixão (Vitória, 1 de agosto de 1987) é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro e atualmente defende o Lecce.

Carreira 
Diniz (como é mais conhecido na Itália) começou sua carreira nas divisões de base do Caxias do Espirito Santo. Depois de quatro anos, se transferiu para o Vasco da Gama. Ainda nas categorias de base foi para o Vitória e voltou ao Caxias em 2004. 

Em 2004, assinou com o Milan e ficou nas categorias de base, até ser promovido aos profissionais e ser emprestado em 2007, ao Monza, que disputava a Série C1.

No início da temporada 2008–09, ele se transferiu para o Livorno, clube da Série B, por 300 mil euros. Em janeiro de de 2009, foi emprestado ao Crotone.

Em junho daquele ano, o Milan readquiriu os direitos do jogador, em uma troca por Romano Perticone, porém logo Diniz voltou para o Livorno por empréstimo, o que custou 150 mil euros para o Livorno.

No começo da temporada 2010–11, Diniz foi contratado por empréstimo pelo Parma por 750 mil euros, mas antes de terminar o contrato foi emprestado ao clube belgo Eupen.

Em 29 de agosto de 2011, foi para o Como por empréstimo. Na temporada seguinte foi contratado para disputar a Lega Pro Prima Divisione, defendendo por empréstimo o Lecce.

Marcus Plinio Diniz Paixao
Marcus Plinio Diniz Paixao
Marcus Plinio Diniz Paixao
Futebolistas da AC Monza
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas do Football Club Crotone
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Calcio Como
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce